

Мисткі — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Мисткі — село в гміні Некля Вжесінського повіту Великопольського воєводства